Thomas Cobbold peut faire référence à:

, brasseur et fondateur de l'entreprise de brassage Cobbold à Harwich
, brasseur et fondateur de la Cliff Brewery en 1746
 (Thomas Clement Cobbold) (1833–1883), MP pour Ipswich
Thomas Spencer Cobbold (1828–1886), homme de science anglais